Буравчик:

 Буравчик — режущий инструмент для высверливания неглубоких отверстий.
 Буравчик — коктейль, основанный на джине с добавлением лаймового сока.

См. также 
 Буравчиков
 Правило буравчика
 Бурав 
 Буравцовка